Абдулла́єв:

 Абдуллаєв Абдулкадир (1988) — азербайджанський боксер, призер чемпіонату світу та чемпіон Європейських ігор 2015.
 Абдуллаєв Абдулла Ельмерданович — радянський передовик сільськогосподарського виробництва, депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання (1937–1946).
 Абдуллаєв Абдулхак Аксакалович (1918-2001) — узбецький художник-портретист.
 Абдуллаєв Азіз Рефатович (1953) — кримськотатарський політик.
 Абдуллаєв Араз Абдуллаогли (1992) — азербайджанський футболіст, півзахисник клубу «Нефтчі» та національної збірної Азербайджану.
 Абдуллаєв Аріф Ядулла-огли (1968) — азербайджанський борець вільного стилю.
 Абдуллаєв Гасан Мамедбагир огли (1918—1993) — радянський і азербайджанський фізик.
 Гуломжон Абдуллаєв (1998) — узбецький борець вільного стилю, учасник Олімпійських ігор.
 Абдуллаєв Ільяс Керім огли (1913–1985) — радянський азербайджанський державний і науковий діяч.
 Адбуллаєв Лутфулла Абдуллаєвич (1912-2002) — узбецький художник-живописець, графік, педагог. Народний художник Узбецької РСР.
 Абдуллаєв Мумінджон Рустамович (1989) — узбецький борець греко-римського стилю, чемпіон Азійських ігор, учасник трьох Олімпійських ігор.
 Абдуллаєв Мухаммадкадир Маматкулович (1980) — узбецький боксер-професіонал.
 Абдуллаєв Намік Ядуллаогли (1971) — азербайджанський борець вільного стилю, олімпійський чемпіон.
 Абдуллаєв Хабіб Мухамедович (1912–1962) — узбецький геолог.
 Абдуллаєв Шовгіяр Джаміль (1969–1992) — Національний Герой Азербайджану.
 Абдуллаєв Юсіф Мірза огли (1902—1979) — радянський воєначальник, полковник.

 Аїда Абдуллаєва (1922—2009) — азербайджанська і радянська арфістка, педагог, професор, основоположниця гри на арфі в Азербайджані, Заслужена артистка Азербайджану.
 Абдуллаєва Гульсара Сангинівна (1948) — радянська і таджицька актриса театру та кіно, Заслужена артистка Таджицької РСР.
 Абдуллаєва Маріанна Абдуллаївна (1972) — українська історик, дослідниця українсько-грецьких відносин.

Узбецькі прізвища
Азербайджанські прізвища